Талала́й — украинская и еврейская фамилия.

 Талалай, Борис Исаакович (1938—2010) — советский виолончелист, профессор, кандидат искусствоведения.
 Талалай, Владимир Львович (1908—1996) — советский художник театра, график. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Карельской ССР..
 Талалай, Денис Максимович (род. 1992) — российский футболист, полузащитник.
 Талалай, Илья Владимирович (1934—1987) — архитектор Челябинска, член Союза архитекторов СССР.
 Талалай, Лев Борисович (1906—1943) — еврейский поэт и педагог, автор сборников стихов на идише.
 Талалай, Леонид Николаевич (1941—2012) — украинский поэт, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1993).
 Талалай, Михаил Григорьевич (род. 1956) — российский историк и краевед, исследователь русского присутствия в Италии; кандидат исторических наук, представитель Института всеобщей истории РАН в Италии.
 Талалэй, Рэйчел (род. 1958) — американский кинорежиссёр и продюсер.

См. также

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090418025433/http://rusdrev.narod.ru/T/talalaev.htm#Талалай